Shanghai Masters 2014 – trzeci duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015. Rozegrany został w Szanghaju w Chinach w dniach 8-14 września 2014 roku.

Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 85 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 19 500
Ćwierćfinalista: £ 12 000
Runda 2: £ 8000
Runda 1: £ 6000
Ostatnia 48: £ 2500
Ostatnia 64: £ 1750
Ostatnia 96: £ 400

Najwyższy break turnieju: £ 2000
Maksymalny break: £ 30 000

Pula nagród: £ 450 000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 8 oraz 9 września 2014 w Szanghaju.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze fazy kwalifikacyjnej rozegrane zostały 12-15 sierpnia 2014 w Barnsley Metrodome w Barnsley, Anglia. Każdy mecz rozgrywany był do 5 wygranych partii.

Breaki stupunktowe fazy telewizyjnej 

 144  Barry Hawkins
 141, 136, 102  Li Hang
 139  Ronnie O’Sullivan
 128, 104  Michael White
 128, 101  Ding Junhui
 121, 102  Shaun Murphy
 118, 114, 103  Stuart Bingham
 117  Marco Fu
 116  Mark Selby

 115  Mark Allen
 114  Huang Jiahao
 114  Zhao Xintong
 106  Chen Zifan
 105  Martin Gould
 103, 102  Dominic Dale
 102  Ryan Day
 100  Judd Trump

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142  Kurt Maflin
 140, 107, 105  Matthew Selt
 139  Jak Jones
 136  David Morris
 136  Jimmy Robertson
 129, 108, 102  Stuart Carrington
 128, 110  Michael White
 125  Cao Yupeng
 123, 120, 111  Dominic Dale
 121  Rory McLeod
 120  Alan McManus
 119  Noppon Saengkham
 117  Robin Hull

 112, 108  Michael Wasley
 112  Kyren Wilson
 112  Li Hang
 111  Xiao Guodong
 110  Jamie Cope
 110  Alex Davies
 106  Tian Pengfei
 103  Gerard Greene
 102  Andrew Higginson
 101  Joe Swail
 101  Ian Burns
 100  Jack Lisowski
 100  Thepchaiya Un-Nooh

Linki zewnętrzne 
 Shanghai Masters 2014 w serwisie SnookerWorld.pl

Przypisy 

Shanghai Masters (snooker)
2014 w sporcie
2014 w Chinach